Bình Nguyên (Quảng Nam)
 Bình Nguyên (Quảng Ngãi)
 Bình Nguyên (Thái Bình)
 Bình Nguyên (Khánh Hòa)